Riksväg 6  kan syfta på:

Riksväg 6, Estland
Riksväg 6, Finland
Riksväg 6, Nederländerna
Riksvei 6 – en väg i Norge, numera E6, se Lista över riksvägar i Norge
Riksväg 6 – gamla Rikssexan i Sverige, gick mellan Göteborg och Stockholm och ingår numera i E20